Grünburg heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden, Gemeindeteile:
 Grünburg, Gemeinde im Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Grünburg (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Katastralgemeinde Grünburg, Katastralgemeinde von Klein St. Paul, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Grünburg (Gemeinde Klein Sankt Paul), Ortschaft von Klein St. Paul, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten

Baulichkeiten:
 Burg Grünburg (Löffingen), abgekommene Burg in Blumberg, Baden-Württemberg
 Ruine Grünburg (Gitschtal), in Gitschtal, Kärnten
 Ruine Grünburg (Görtschitztal), bei Wieting, Gemeinde Klein St. Paul, Kärnten
 Burg Grünburg (Oberösterreich), ehemalige Burg in Obergrünburg, Oberösterreich (alt auch Grienburg, heute Pfarrkirche)
 Ruine Grünburg (Hermagor), in Hermagor-Pressegger See, Kärnten

Siehe auch:
Grünberg
Grünburger